I They Might Be Giants, un duo musicale pop/rock americano formato da John Linnell e John Flansburgh.
They Might Be Giants, l'album omonimo del gruppo, uscito nel 1986.
They Might Be Giants, opera teatrale di James Goldman, che ha debuttato a Londra nel 1961.
They Might Be Giants, un film del 1971 diretto da Anthony Harvey e tratto dall'omonima opera di Goldman, autore anche della sceneggiatura.